Adrian Martinez – attore argentino
 Adrian Martinez – giocatore statunitense di football americano
 Adrián Martínez – allenatore di calcio ed ex calciatore messicano
 Adrián Emmanuel Martínez (n. 1992) – calciatore argentino
 Adrián Nahuel Martínez (n. 1992) – calciatore argentino
 Adrián Martínez (n. 1993) – calciatore venezuelano